

Miejscowości i ich części Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wnorów – przysiółek wsi Wilków Średzki w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Wnorów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów